Francesco Antonini (1780-1867) – archeologo e collezionista italiano
 Francesco Prospero Antonini (1809-1884) – storico e patriota italiano
 Francesco Maria Antonini (1920-2008) – medico italiano